Departamento Libertador General San Martín ist der Name folgender politisch-territorialer Einheiten:

 Departamento Libertador General San Martín (Chaco) in Argentinien
 Departamento Libertador General San Martín (Misiones) in Argentinien
 Departamento Libertador General San Martín (San Luis) in Argentinien